Undina — викопний рід лопатеперих риб сучасної родини Латимерієві (Latimeriidae), що існував з середнього тріасу до пізньої юри (247—145 млн років тому). Скам'янілі рештки представників роду знайдено у Великій Британії, Іспанії, Італії, Німеччині і Туреччині.

Опис 
Прісноводні риби. У 1927 році у відкладення Зольнгофенського вапняка у Німеччині знайдено рештки Undina penicillata з двома ембріонами. Знахідка є доказом, що представники роду були яйцеживородними, тобто у них молодь вилуплюється з яєць ще в утробі матері.

Систематика

Види 
 Undina acutidens
 Undina barroviensis
 Undina cirinensis
 Undina grandis
 Undina gulo (synonym: Holophagus gulo) (type species)
 Undina penicillata
 Undina purbeckensis

Філогенія 
Філогенічна кладограма, що показує родинні зв'язки роду Undina у рамках родини Латимерієві (Latimeriidae) та ряду Целакантоподібні (Coelacanthiformes)

Примітки

Посилання 
 The Paleobiology Database 
 Paul H. LAMBERS redescription of the coelacanth Macropoma willemoesii VETTER from the lithographic limestone of Solnhofen (Upper Jurassic, Bavaria)
 Solnhofen 

Целакантоподібні
Викопні риби
Риби тріасового періоду
Риби юрського періоду
Вимерлі тварини, описані 1834